Questa lista di capitali degli Stati del mondo elenca le città capitali dei 208 Stati del mondo (195 riconosciuti sovrani, 11 autoproclamati ma con limitato o nessun riconoscimento internazionale e due in libera associazione con altro Stato) e l'anno nel quale sono state proclamate tali.

La capitale di uno Stato è solitamente definita come la città che ospita la sede del Governo nonché le principali istituzioni di quello Stato; tuttavia, è possibile che in alcuni Paesi vi siano più città capitali, con funzioni differenti.

Stati indipendenti

Primati 

 La capitale più a sud è Wellington (Nuova Zelanda)
 La capitale più a nord è Reykjavík (Islanda). (Nuuk, la capitale della Groenlandia, si trova più a nord di Reykjavík, ma è non la capitale d'un Stato independente)
 La capitale più a oriente è Apia (Samoa) 
 La capitale più a occidente è Città del Messico (Messico) 
 La capitale meno distante dall'equatore è Quito (Ecuador) 
 La capitale più popolata è Pechino (Cina) con 24 000 000 ab. (2019)
 La capitale meno popolata è Ngerulmud (Palau) con 401 ab. (2019)
 La capitale con l'altitudine maggiore è La Paz (Bolivia) a 3640 m s.l.m.
 La capitale con l'altitudine minore è Baku (Azerbaigian) a -28 m s.l.m.
 Le capitali meno distanti tra loro sono Roma (Italia) e Città del Vaticano (Vaticano)

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Capitali storiche

Capitali di stato